Бакалов — фамилия (женская форма — Бакалова):

Известные носители 
 Бакалов, Валерий Пантелеевич (1940—2021) — ректор СибГУТИ.
 Бакалов, Василий Иванович (1929—2020) — советский конструктор.
 Бакалов, Георги (1873—1939) — болгарский литературный критик, историк и публицист.
 Бакалов, Евгений Васильевич (род. 1963) — российский актёр.
 Бакалов, Игорь Григорьевич (1939—1992) — советский спортивный стрелок, многократный чемпион мира, Европы и СССР.
 Бакалов, Леонид Ованесович (1908—1982) — советский композитор.
 Бакалов, Луис Энрикес (1933—2017) — аргентинский и итальянский композитор.
 Бакалов, Михаил Ильич (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Бакалов, Петр (1879—1964) — болгарский геолог и палеонтолог.
 Бакалов, Юрий Михайлович (род. 1966) — советский и украинский футболист.
Бакалов, Димо (род. 1988) — болгарский футболист

См. также 
 Бакалова, Мария — болгарская киноактриса.